Лос Делфинес има више значења:

 Лос Делфинес, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делфинес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делфинес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делфинес (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делфинес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делфинес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Делфинес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Делфинес, Балнеарио (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Делфинес, Хамач Уно (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику